Harnell lautet der Familienname folgender Personen:

 Jess Harnell (* 1963), amerikanischer Synchronsprecher, Schauspieler und Sänger 
 Joe Harnell (1924–2005), US-amerikanischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker